Мустаево — название населённых пунктов в России:

 Мустаево — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Мустаево — деревня в Сернурском районе Марий Эл.